Sväkregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sväkregölen (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (0,8 ha)
Sväkregölen (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn